Orthotelia sparganella é uma espécie de insetos lepidópteros, mais especificamente de traças, pertencente à família Glyphipterigidae.

A autoridade científica da espécie é Thunberg, tendo sido descrita no ano de 1788.

Trata-se de uma espécie presente no território português.

Ligações externas 
 Orthotelia sparganella - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Orthotelia sparganella - NCBI Taxonomy Database
 Orthotelia sparganella - Global Biodiversity Information Facility
 Orthotelia sparganella - Encyclopedia of Life

Lepidópteros de Portugal
Orthotelia sparganella
Lepidópteros descritos em 1788